

Chimica
 Frazione molare – grandezza usata per esprimere la concentrazione di una sostanza in una soluzione
 Frazione massica – grandezza usata per esprimere la concentrazione di una specie chimica all'interno di una miscela
 Frazione volumica – grandezza usata per esprimere la composizione chimica di un miscuglio o l'entità della presenza di un composto chimico in una sostanza

Geografia
Frazione – in toponomastica ed in ambito amministrativo, suddivisione interna del territorio del comune

Liturgia
Frazione – nella Celebrazione eucaristica, il gesto di spezzare il pane

Matematica
 Frazione – rapporto tra due numeri: numeratore e denominatore
 Frazione egizia – frazione scritta sotto forma di somma di frazioni unitarie, cioè con numeratore unitario

Sport 
 Frazione – una delle parti di gara che compongono la staffetta, percorsa dal cosiddetto frazionista